Лазаро Винисиус Маркес (; родился 12 марта 2002 в Белу-Оризонти) — бразильский футболист,  полузащитник клуба «Альмерия».

Биография 
Воспитанник футбольной академии клуба «Фламенго». В сентябре 2019 года подписал контракт с клубом до 2025 года с прописанной опцией выкупа в размере 80 миллионов евро. В 2019 году забил 24 гола в 29 матчах команды «Фламенго» до 17 лет. 27 сентября 2020 года дебютировал в основном составе «Фламенго» в матче бразильской Серии A против клуба «Палмейрас».

В 2019 году в составе сборной Бразилии до 17 лет выиграл чемпионат мира до 17 лет, который прошёл в Бразилии, забив на нём 2 мяча — против Франции в полуфинале и против Мексики в финале.

Титулы и достижения 
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (1): 2021
  Чемпион Бразилии (1): 2020
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2021 (не играл)
 Победитель чемпионата мира (до 17 лет) (1): 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте oGol.com.br 

Футболисты Бразилии
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Фламенго»